GLUT3 (ГЛЮТ-3, глюкозный транспортёр тип 3) — трансмембранный белок-переносчик глюкозы, с высокой аффиностью (сродством) по отношению к глюкозе. Экспрессируется и обнаруживается в большой степени в нейронах ЦНС, вследствие высокой потребности данной системы в глюкозе, как основного источника энергии. GLUT3 также был изучен в других типах клеток, которые нуждаются в высокой потребности в глюкозе, такие как: сперматозоиды, предимплантантные эмбрионы, циркулирующие белые кровяные тельца и клеточные линии раковых опухолей. Ген, кодирующий белок у человека  SLC2A3 локализован на 12-ой хромосоме.

GLUT3 стал третьим по счёту глюкозным белком-переносчиком, который обнаружили в живом организме. Его клонировали в 1988 году из эмбриональной скелетной линии мышечных клеток, с использованием кДНК-зонда GLUT1, который показал, что GLUT3 имеет 64,4%  различия по индентичности с GLUT1.

Структура

Функции

Примечания 

Белки по алфавиту
Гены 12-й хромосомы человека
Транспортёры растворённых веществ
Белки человека
Глюкозный транспортёр